«I’m Beautiful Dammitt!» () — песня, впервые записанная в 1993 году американским электронным дуэтом Uncanny Alliance для альбома The Groove Won’t Bite.

Версии и ремиксы 
 «I’m Beautiful Dammitt!» (Club Vocal) — 7:41
 «I’m Beautiful Dammitt!» (Fierce Dub) — 6:09
 «I’m Beautiful Dammitt!» (Radio Version) — 3:41
 «I’m Beautiful Dammitt!» (Radio Club Mix) — 4:21
 «I’m Beautiful Dammitt!» (DJ EFX’s San Tranzdisko Mix) — 11:35	
 «I’m Beautiful Dammitt!» (3rd Floor’s Vox Mix)	
 «I’m Beautiful Dammitt!» (Digi Dubb Mix)
 «I’m Beautiful Dammitt!» (Urban Instrumental)	
 «I’m Beautiful Dammitt!» (I Got A Job Mix)
 «I’m Beautiful Dammitt!» (3rd Floor Mix)

Чарты

Версия Бетт Мидлер 

В 1998 году певица Бетт Мидлер записала свою версию для альбома Bathhouse Betty под названием «I’m Beautiful». Песня была выпущена в качестве сингла в конце 1998 — начале 1999 года, на неё было сделано множество ремиксов, из-за чего песня поднялась на первое место в чарте Billboard Dance Club Songs и на восьмое в чарте Dance Singles Sales.

Версии и ремиксы 
 «I’m Beautiful» (Album Version) — 3:55
 «I’m Beautiful» (Danny Tenaglia Continental Club Mix) — 8:24
 «I’m Beautiful» (Victor Calderone Main Vocal Mix) — 7:59
 «I’m Beautiful» (Brinsley Evans Back To The Scene Of The Crime Mix) — 4:20
 «I’m Beautiful» (Danny’s D-Tour Dub) — 9:33
 «I’m Beautiful» (Victor Calderone Dub) — 7:59
 «I’m Beautiful» (Lil' D-Tour Groove) — 4:16
 «I’m Beautiful» (Victor Calderone Drum Dub) — 4:30

Чарты

См. также 
 Список танцевальных хитов № 1 1999 года (Billboard)

Примечания

Ссылки 
 
 
 



Песни 1993 года
Песни Бетт Мидлер
Песни, спродюсированные Арифом Мардином
Песни ЛГБТ-тематики
Песни, направленные против расизма и ксенофобии
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs
Синглы Warner Bros. Records
Синглы A&M Records